Killswitch Engage – amerykańska grupa muzyczna wykonująca metalcore;
 Kill Switch – gra komputerowa z 2003 roku na  PlayStation 2, Xbox i Microsoft Windows;
 Kill Switch – amerykański film akcji z 2008 roku;
 Kill Switch – mechanizm zabezpieczający, stosowany do wyłączania urządzenia (smartfona) w sytuacji awaryjnej.